O plural de mosteiro
 Mosteiros – concelho e vila, sede desse mesmo concelho, em Cabo Verde
 Mosteiros - freguesia no concelho de Arronches, Portugal
 Mosteiros - freguesia no concelho de Ponta Delgada, Portugal
 Mosteiro (Lajes das Flores) - localidade das Lajes das Flores, ilha das Flores.

Desambiguação